VEN steht für:
 Venezuela, als Länderkürzel nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Rhenus Veniro, Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, das heute als Transdev SE & Co. KG firmiert
 Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen, Landesnetzwerk entwicklungspolitischer Initiativen
 Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, deutscher Verein zur Erhaltung von Nutzpflanzensorten

VE-N steht für:
 Monagas, ISO-3166-2-Code des Bundesstaates von Venezuela

Ven steht für:
 Ven (Insel), schwedische Insel im Öresund
 Vên, Album von Eluveitie (2003)

Ven ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Henry van de Ven (1945–2022), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler
 Antonius Van de Ven (1931–2014), niederländischer Mathematiker
 Dirk van der Ven (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Elza van der Ven-Ulsamer (1921–2012), belgische Cembalistin
 Hans van de Ven (* 1958), niederländisch-britischer Historiker
 Johannes A. van der Ven (1940–2019), niederländischer römisch-katholischer Theologe
 Josephus Joannes Maria van der Ven (1907–1988), niederländischer Jurist
 Kirsten van de Ven (* 1985), niederländische Fußballspielerin
 Lambert van de Ven (* 1937), niederländischer Radrennfahrer
 Lidwien van de Ven (* 1963), niederländische Fotografin und Videokünstlerin
 Lisette van de Ven (* 1969), niederländische Beachvolleyballspielerin
 Micky van de Ven (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Monique van de Ven (* 1952), niederländische Schauspielerin
 Rick van der Ven (* 1991), niederländischer Bogenschütze
 Tom van der Ven, niederländischer Musicaldarsteller

ven steht für:
 Tshivenda (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Südafrika

Siehe auch:
 Veen
 Fehn
 Fenn

VEN